Szőke András (1953) helytörténész, néprajzkutató
 Szőke András (1962) filmrendező, humorista

 Szőke András, gyerek, ifjúsági szinkronhang

Hasonló
 Szőke Kavinszki András (?) bábszínész, zeneszerző, rendező, a Lilliput Társulat volt művészeti igazgatója, a romániai magyar bábszínházi Fux Fesztivál egyik alapítója